

Astronomia 
 4385 Elsässer – asteroide della fascia principale

Persone 
 Friedrich August Elsasser – pittore tedesco
 Kurt Elsasser – cantante e musicista austriaco
 Walter Elsasser – fisico e biologo tedesco